Shaffer kan som auktorsförkortning betyda:

 H. Bradley Shaffer
 Jay C. Shaffer
 Robert Lynn Shaffer

Robotskapade auktorsförkortningar